Гомпеш — фамилия.

Известные носители:

 Гомпеш, Альфред фон (1826—1909) — германский политический деятель.
  (1800—1853) — бельгийский предприниматель немецкого происхождения, граф.
 Гомпеш, Фердинанд фон (1744—1805) — последний гроссмейстер Мальтийского ордена.

Примечания